Владимир Зеленин:
 Зеленин, Владимир Михайлович — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, депутат Государственной думы РФ.
 Зеленин, Владимир Филиппович (1881—1968) — терапевт, академик АМН СССР; предложил капли Зеленина.